Aksel eller Axel Nielsen er navnet på flere personer:

 Aksel Nielsen (direktør) (1894-1985) – dansk direktør
 Aksel Nielsen (restauratør) (1898-1968) – dansk restaurator og farmer
 Aksel Nielsen (landmand) (1885-1956) – dansk gårdejer og amtsrådsmedlem
 Axel Nielsen (sagfører) (1872-1931)– dansk sagfører
 Axel Nielsen (1880-1951) – dansk nationaløkonom, dr.polit., professor og rektor (Axel Eduard Hjorth Nielsen)
 Axel Nielsen (grosserer) (1881-1939) – dansk grosserer og konsul
 Axel Nielsen (dommer) (1885-1959) – dansk dommer
 Axel Nielsen (kommunaldirektør) (1889-1981) – dansk kommunaldirektør
 Axel Nielsen (skolemand) (1897-19??) – dansk seminarielektor
 Axel V. Nielsen (1902-1970) – dansk astronom
 Axel E. Nielsen (1904-1975) – dansk skoledirektør
 Axel I. Nielsen (1905-1973) – dansk generalkonsul, direktør
 Axel Nielsen (forfatter) (1910-19??) – dansk forfatter (Axel Alfred Nielsen)
 Axel Nielsen (redaktør) (1911-1977) – dansk redaktør

Se også:
 Jakob Axel Nielsen
 K. Axel Nielsen
 Aksel Sandemose (født Axel Nielsen)